Enslen ist der Familienname folgender Personen:
 G. Christian Enslen (1757–1818), deutscher Maler
 Johann Carl Enslen (1759–1848), deutscher Maler, Schausteller, Panoramenkonstrukteur und Pionier der Fotografie
 Karl Georg Enslen (1792–1866), deutscher Maler

Siehe auch:
 Enslin
 Enslein